Pagidospora är ett släkte av svampar. Pagidospora ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pagidospora